Název Grand Prix ČR se vztahuje na více soutěží.

Motocyklový sport

Mistrovství světa silničních motocyklů

Mistrovství světa superbiků

Automobilový sport

Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft

A1 Grand Prix

Mistrovství světa cestovních vozů 

Česko
Motoristické sporty v Česku